Баюви-Дупки — Джинджирица () — заповедник в национальном парке Пирин в юго-западной Болгарии. Находится в общине Разлог Благоевградской области. Баюви-Дупки — Джинджирица — один из старейших заповедников в стране — образован в 1934 году для охраны лесов, состоящих из румелийской и боснийской сосны (обе сосны — балканские эндемики). Его территория была расширена в 1976 и 1980 годах и охватывает площадь 2873 га (28,73 км²). В 1977 году охраняемая природная территория была провозглашена биосферным заповедником ЮНЕСКО.

География 
Заповедник находится на высоте между 1200 и 2907 м. В геологическом отношении преобладают протерозойские мраморы и сформирован карстовый рельеф с многочисленными пещерами.

Флора 
Флора состоит из около 500 видов сосудистых растений. Среди растений 16 видов являются местными эндемиками, а 42 — региональными. Произрастает 46 видов растений, которые включены в Красную книгу Болгарии. Среди редких и эндемичных сосудистых растений — горечавка жёлтая, родиола розовая, эдельвейс альпийский и другие.

Около 60 % заповедника охвачено лесами, состоящими в основном из румелийской и боснийской сосны. К другим видам деревьев относятся сосна обыкновенная, сосна чёрная, ель европейская, пихта белая. Средний возраст леса — более 150 лет, возраст некоторых деревьев достигает более 500 лет. Некоторым участкам леса Малка Джинджирица от 500 до 550 лет. Отдельные румелийские сосны достигают высоты более 45 м и диаметра более 2 м; некоторые деревья имеют возраст более 1000 лет.

Наиболее высокие участки заповедника покрыты карликовой горной сосной, достигающей возраста 100 лет. Высота этих кустов от 1,5 до 2 м, но достигает и 3 м в отдельных районах.

Фауна 
Серна является типичным представителем фауны и одним из символов заповедника. Другие важные охраняемые виды включают бурого медведя, волк​​а, куницу лесную, куницу каменную, лисицу, косулю европейскую, дикую свинью, белку обыкновенную, глухаря, беркута, рябчика, дятла трёхпалого, кедровку. Типичными представителями рептилий и земноводных являются гадюка обыкновенная, эскулапов полоз, живородящая ящерица и травяная лягушка.

Примечания

Литература 
 
 

Заповедники Болгарии